Clive – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Clive – miasto w USA, w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas i Polk
 Clive – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Clive – miejscowość w Nowej Zelandii, w regionie Hawke’s Bay